Николас де Соулис (; умер между октябрём и декабрём 1296) — шотландский аристократ, феодальный барон Лиддесдейла. Претендовал на корону Шотландии в ходе «Великой тяжбы», позже участвовал в войне с Англией.

Биография 
Николас де Соулис принадлежал к влиятельному аристократическому роду: он был старшим сыном Уильяма де Соулиса, лорда Лиддесдейла, и Эрменгарды Дорвард. По линии матери он приходился правнуком королю Шотландии Александру II через его внебрачную дочь Марджори. Поэтому в 1290 году, после смерти Маргарет Норвежской Девы, Соулис заявил о своих претензиях на корону. В общей сложности претендентов было четырнадцать, и судьба престола решалась в ходе судебного процесса, известного как «Великая тяжба». Отец и дядя Николаса отстаивали интересы Роберта Брюса. Бабка Николаса в своё время так и не была официально признана королевской дочерью, несмотря на старания её мужа Алана Дорварда; поэтому у Соулиса не было реальных шансов на победу. Королём в 1292 году стал Джон Баллиоль.

После смерти отца в 1292 или 1293 году Николас унаследовал фамильные владения в Роксбургшире. В 1295 году, когда началась война с Англией, он отвечал за оборону участка границы, но шотландцы были быстро разбиты. Соулису пришлось принести присягу королю Англии Эдуарду I (в июне 1296 года в Элгине и в августе того же года в Бервике). Эдуард вернул ему владения, занятые к тому моменту английской армией, но уже 10 октября 1296 года земли Соулиса были конфискованы. Отсюда исследователи делают вывод, что Николас примкнул к тем шотландцам, которые продолжали борьбу.

Соулис скончался до конца 1296 года. Остаётся неясным, была ли это смерть по естественным причинам или гибель в бою.

Семья 
Николас де Соулис был женат на Маргарет Комин, дочери Александра Комина, графа Бьюкен, и Элизабет де Квинси. В этом браке родились трое сыновей:

 сэр Уильям де Соулис (умер в 1320/21);
 сэр Джон де Соулис (умер в 1318);
 Томас де Соулис (умер до 1318).

Известно, что Маргарет де Соулис 2 января 1297 года получила от Эдуарда I «вдовью долю».

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Англии
Участники «Великой тяжбы»